Blithe Spirit ist der Titel folgender Werke:
 Blithe Spirit (Theaterstück), Theaterstück von Noël Coward (1941)
 Blithe Spirit, Originaltitel von Geisterkomödie, britischer Spielfilm von David Lean (1945)
 Blithe Spirit (1946), US-amerikanischer Fernsehfilm von Noel Coward 
 Blithe Spirit (1948), britischer Fernsehfilm von George More O’Ferrall 
 Blithe Spirit (1956), US-amerikanischer Spielfilm von Noël Coward und Frederick de Cordova 
 Blithe Spirit (1966), US-amerikanischer Spielfilm von George Schaefer 
 Blithe Spirit (2020), britischer Spielfilm von Edward Hall